Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2019 vond plaats van zondag 19 tot en met zaterdag 25 mei 2019 in de Franse plaats Straatsburg. Het was de 33e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Anastasija Pavljoetsjenkova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty had zich kort voor aanvang van het toer­nooi afgemeld, wegens een blessure aan haar slagarm.

Het zesde reekshoofd, Dajana Jastremska uit Oekraïne, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Française Caroline Garcia in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Jastremska wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Straatsburg op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van 2019. Zij won € 34.677 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Marie Benoît had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij evenwel haar openingspartij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Mihaela Buzărnescu en Raluca Olaru had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Olaru speelde samen met Darija Jurak, met wie zij als vierde was geplaatst – zij bereikten de halve finale.

De als eerste geplaatste Taiwanese zussen Chan hadden zich kort voor aanvang van het toer­nooi afgemeld, omdat zij hun speelrooster hadden gewijzigd – na het bereiken van de halve finale op het toernooi van Rome hadden zij tijd voor herstel nodig om te kunnen deelnemen aan Roland Garros.

Het Australische duo Darja Gavrilova en Ellen Perez, dat te elfder uren als alternate was geplaatst om de open plek in te nemen, won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het even­eens ongeplaatste Chinese koppel Duan Yingying en Han Xinyun in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Gavrilova had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Perez geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Straatsburg 2019
Straatsburg